NBG steht für:
 National Bank of Greece
 Nationales Begleitgremium
 NBG-Code, siehe Herzschrittmacher #NBG-Schrittmachercode
 Nederlands Bijbelgenootschap
 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
 Neue Bachgesellschaft
 Neumann-Bernays-Gödel-Mengenlehre
 Nordic Battlegroup
 Namibian Black German, siehe Küchendeutsch
 Niedersächsisches Beamtengesetz
 Bahnhof Breitengüßbach (DS100-Code)

Nbg. steht für:
 Nürnberg, Stadt in Bayern

NBG